Aiden Burn est un personnage de fiction, héroïne de la série télévisée américaine Les Experts : Manhattan, interprété par l'actrice américaine Vanessa Ferlito.

Biographie 
Aiden Burn est une femme obstinée et têtue. Dotée d'un sens de l'humour décapant, elle apprécie tout particulièrement la compagnie de Danny et de Flack. Elle apparaît pour la première fois dans l'épisode Poursuite à Manhattan. 

Elle sera licenciée par Mac Taylor pour avoir rompu le scellé d'une pièce à conviction afin de faire condamner D.J Pratt, un violeur qui fut arrêté puis relâché faute de preuves. Si Aiden fut hantée par cette affaire, c'est parce que la victime de Pratt était une de ses amies proches, Regina. Même si Aiden rompt le sceau de la pièce à conviction (à savoir, un cheveu de D.J Pratt), elle se ravise au dernier moment et ne place pas le cheveu sur les vêtements de la victime, ce qui incriminerait Pratt de manière irréversible. Cependant, rompre le sceau d'une pièce à conviction est un délit grave, et cela justifie son licenciement. Elle l'accepte d'ailleurs elle-même, pensant que si un cas similaire se produisait de nouveau, elle ne résisterait sûrement pas à la tentation. 

Devenue détective privé indépendant, elle œuvre sans relâche pour coincer Pratt. Mais celui-ci, sentant qu’Aiden est proche de la vérité, la frappe à mort et l'immole par le feu dans une voiture volée. Néanmoins Aiden laisse des preuves avant de mourir pour que ses anciens collègues puissent mettre Pratt en prison, dans l'épisode Dernière mission.

Notes et références 

Personnage des Experts : Manhattan
Policier de fiction
Scientifique de fiction